69 Mixes (stilizzato come 69 MIXeS) è il primo lavoro in assoluto del rapper statunitense Teka$hi69, EP pubblicato il 18 maggio 2015 e composto da 3 tracce.

Tracce

Note